Antonio Basso (poeta), poeta italiano
Antonio Leopoldo Basso, docente italiano
Antonio Basso (generale), generale italiano
Antonio Basso della Rovere, nobile italiano, nipote di papa Sisto IV
Antonio Basso, prefetto italiano